Remigny puede referirse a: 

 Remigny, comuna francesa situada en Aisne.
 Remigny, comuna francesa situada en Saona y Loira.